Josef Toman je jméno více známých osobností:

 Josef Toman (1899–1977) – český spisovatel, básník a dramatik
 Josef Toman (kněz) (1880–1957) – český kněz
 Josef Toman (politik) (*1925) – český a československý ekonom a politik KSČ
 Josef Toman (herec) (1858–1953) – český činoherní a filmový herec
Josef Toman (skladatel) (1894–1972) – český nevidomý skladatel, klavírista a varhaník